

Editoria 
 The Star – quotidiano di Londra, (1788-1960)
 The Star – quotidiano del Kenya
 The Star – quotidiano della Malaysia, (1971 – )

Cinema 
 The Star – del 1913 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 La diva (The Star) – film del 1952 diretto da Stuart Heisler
 The Star – film del 2006 diretto da Drew Kochera

Televisione 
 The Star – talent show thailandese

Letteratura 
 La stella (The Star) – racconto di H. G. Wells del 1897
 La stella (The Star) – racconto di Arthur C. Clarke del 1955
 La stella (The Star) – racconto di David H. Keller del 1991

Pagine correlate 
 La stella